Чхоте Рахимат Кхан (, Рахимат Кхан Младший; род. 4 июля 1959 года, Дхарвад, Индия) — индийский исполнитель на ситаре, старший брат музыканта устада Рафика Кхана.

Биография 
Принадлежит к седьмому поколению музыкантов из Дхарвада. Проходил обучение с десятилетнего возраста у своего отца, известного исполнителя на ситаре профессора Абдул Карим Кхана. Рахимат Кхан не только музыкант-исполнитель, но и композитор, сочиняющий музыку к фильмам. Он написал музыку к фильму «Vadhachakra» (первый фильм на языке маратхи, снятый в Гоа) в 1992 году, в 1994 году — к телефильму «Тулси» (на языке конкани), а также музыкальное сопровождение к пьесе Калидасы «Признанная по кольцу Шакунтала» в постановке профессора Kamalakar Sonatakke, с успехом прошедшей в 2005 году. Постоянный исполнитель AIR Dharwad и AIR Panaji в Гоа. Музыкант является руководителем факультета ситара в Kala Academy в Гоа в течение уже многих лет. Он выступал с публичными концертами на многочисленных фестивалях как в Азии, так и в Европе (в Великобритании, Португалии, Китае, Франции, Финляндии, Малайзии, Маврикии, Макао и Сингапуре). В октябре 2015 года впервые выступил в России с сольным концертом в рамках Международного фестиваля «Ситар в Петербурге».

Достижения 
 Диплом второй степени на конкурсе All India Radio Music, состоявшемся в Дхарваде в 1978 году (в возрасте 19 лет).
 Первая премия в предварительном и заключительном туре конкурса Yuva Sangeet Nrithya Mahotsav, организованного South Central Zone Cultural Centre в Нагпуре в октябре 1987 года.

Особенности творчества 
Исполняет музыку стиля гайяки анг, который пытается подражать человеческому голосу, соединяя его со стилем тантакари анг, характерным для исполнителей на инструменте рудра-вина.

Избранная дискография 
 Hameed Khan & Chhote Rahimat Khan. La Tradition Du Khyal Au Sitar 1. Gwalior Gharana. Makar. MAKCD010. 1995.
 Raga Shree Raga Alhalya Bilawal. Darshan Entreprises.
 Raga Bhairavi. Chhote Rahimat Khan. Makar. MAKCD 026. 1995.
 Chhote Rahimat Khan. Лотос (композиции музыканта, основанные на рагах Кхамадж, Бхайрав, Патдип, Шри, Пахади, Бхупали, Кедар и Мишра Пилу). Manzilmusic.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музыканта.

Академические музыканты Индии
Исполнители старинной музыки
Исполнители на ситаре